El río Cojedes, es un afluente del río Orinoco en Venezuela. Nace en el estado Lara en la confluencia de los ríos Turbio y Buría, los flujos de sureste van a través de una brecha entre la Cordillera de Mérida y la cordillera de la Costa y en todo el pastizal de los llanos de la cuenca del Orinoco, para desembocar en el río Portuguesa, que fluye hacia el sureste para unirse a la del Apure. El río drena parte de los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Barinas y Guárico. 

Este río mantiene la gran mayoría de población de Caimanes del Orinoco (Crocodylus intermedius) en Venezuela, y por consiguiente de todo el mundo. En el futuro cercano, las secciones de este río será declarada como reserva de vida silvestre para proteger los sitios de anidación de esta especie clasificada en peligro crítico.

Como parte del Programa de Conservación del Cocodrilo del Orinoco en Venezuela, entre los años 2005 y 2007, se han reintroducido en el río Cojedes, 361 cocodrilos jóvenes (criados en cautiverio) durante al menos un año, a fin de aumentar sus probabilidades de supervivencia.

Como en muchas otras localidades de Venezuela, la liberación de los cocodrilos criados en cautividad del Orinoco, en el río Cojedes se destina a reforzar a largo plazo de las poblaciones reproductivas de esta especie.

Cojedes